AF poate fi:
 Afganistan, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .af, domeniu de internet de nivel superior, pentru Afganistan
 Limba afrikaans, codul ISO 639-1
 Air France, codul IATA al acestei companii aeriene
 Asociație Familială

Acronime de două litere